Le nom de bataille de Ménaka peut désigner deux batailles de la guerre du Mali :
 le combat de Ménaka (), entre les forces maliennes et le MPLA ;
 la première bataille de Ménaka (), entre les forces maliennes et le MNLA ;
 la seconde bataille de Ménaka (), entre le MNLA et les islamistes du MUJAO et d'AQMI.